Suojärvi steht für:

 eine Stadt in der Republik Karelien, Russland, siehe Suojarwi
 einen See in der Republik Karelien, Russland, siehe Suojarwi (See)

Suojärvi ist der Familienname folgender Personen:

 Tauno Suojärvi (1928–2013), finnischer Jazzmusiker

Siehe auch:

 Suojarwi (Begriffsklärung)
 Suojärvi (Nachname)